Champ Car (CART) – amerykańska seria wyścigowa istniejąca w latach 1979–2007. Do roku 1996 istniała jako Indy Car Series (lub Indy Car World Series).
 IndyCar Series (dawniej Indy Racing League) – amerykańska seria wyścigowa istniejąca od 1996 roku.